Obrona Głogowa (1109)
 Oblężenie Głogowa (1945)